Obolón () es un término ucraniano que significa «pradera inundable». Puede referirse a:
 Obolón, localidad histórica y barrio de Kiev;
 Raión de Obolón, distrito de Kiev;
 Obolón, estación de la línea Obolonsko–Teremkivska del Metro de Kiev;
 Obolón, empresa cervecera ucraniana;
 FC Obolón-Brovar, equipo de fútbol ucraniano;
 Obolón, cráter del impacto de un meteorito situado en el óblast de Poltava, en el centro de Ucrania.